Автозаводской район:
 Автозаводский район — в Набережных Челнах.
 Автозаводский район — в Нижнем Новгороде.
 Автозаводский район — в Тольятти.
 Автозаводский район — в Кременчуге. См. также